CLB est un sigle composé des trois lettres C, L et B qui peut faire référence à :
 Centre Léon-Bérard, un centre régional de lutte contre le cancer situé à Lyon ;
 Configurable logic bloc, un bloc élémentaire composant les circuits logiques programmables (FPGA).
Certified Lover Boy, le sixième album studio du rappeur canadien Drake, sorti en 2021.

CLB est un code qui peut faire référence à :
 Castlebar, en Irlande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports